Samsung NC20 — 12-дюймовый субноутбук / нетбук производства компании Samsung Electronics. В момент выхода на рынок, компьютер выделялся тем что был первым массовым нетбуком на базе процессора VIA Nano. Также это первый серийный портативный компьютер класса нетбуков с процессором, поддерживающим набор инструкций x86-64.

Технические характеристики 
 Процессор: 64-битный VIA Nano ULV Processor U2250 (1.3+ ГГц, 800 МГц)
 Чипсет: VIA VX800
 Оперативная память: 1 ГБ
 Экран: 12,1 дюйма WXGA (1280 x 800)
 Встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth
 Жёсткий диск: 80/120/160 ГБ (Зависит от комплектации)
 Размеры: 292,4 x 217×30,7 мм
 Масса: 1450 г
 Установлена операционная система Windows XP

Возможна установка систем на базе GNU/Linux

Возможно расширение оперативной памяти до 2 Гб

Ссылки 
 NC20 — спецификации на сайте Samsung

Нетбуки
Появились в 2009 году в Республике Корея